Adrasteia, een Griekse godin
 Adrastea (maan), een maan van Jupiter
 239 Adrastea, een planetoïde